Johannes hace referencia a:
Johannes Brahms, compositor alemán;
Johannes Diderik van der Waals, físico holandés, Premio Nobel de Física en 1910;
Johannes Fibiger, médico danés, premio Nobel de Medicina en 1926;
Johannes Kepler, astrónomo alemán;
Johannes Magnus, último arzobispo católico de Suecia;
Johannes Stark, físico alemán, premio Nobel de Física en 1919;
Johannes Stoeffler, matemático y astrónomo alemán;
Johannes Virolainen, político finlandés
Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1944.

en:Johannes